Bishnupur bezeichnet in Indien:

 Bishnupur, Stadt im Distrikt Bankura in Westbengalen
 Bishnupur (Sub-Division), Verwaltungseinheit in Westbengalen
 Bishnupur (Staat), ehemaliger Staat auf dem Gebiet des heutigen Distrikts Bankura
 Bishnupur (Birbhum, Westbengalen), Stadt im Distrikt Birbhum in Westbengalen
 Bishnupur (Dakshin 24 Pargana, Westbengalen), Stadt im Distrikt Dakshin 24 Pargana in Westbengalen
 Bishnupur (Distrikt), Distrikt in Manipur
 Bishnupur (Manipur), Stadt in Manipur
Bishnupur (Saptari), Gaunpalika (Landgemeinde) im Distrikt Saptari in der Provinz Nr. 2 in Nepal
Bishnupur (Siraha), Gaunpalika (Landgemeinde) im Distrikt Siraha in der Provinz Nr. 2 in Nepal